«Nobody Knows» puede referirse a:

Cine 
 Nobody Knows (1970), película surcoreana.
 Nobody Knows (2004), película japonesa.

Televisión 
 Nobody Knows (2020), serie de televisión surcoreana.

Literatura 
 Nobody Knows (2002), novela de Mary Jane Clark.

Música 
 Nobody Knows, (conocida en Japón como Nobodyknows+), banda pop japanesa.
 Nobody Knows (1986), canción de Nik Kershaw.
 Nobody Knows (1996), canción de Tony Rich.
 Nobody Knows (2006), canción de Pink.
 Nobody Knows (2012), canción de Darin.